Проект уголовного уложения в Российской империи:

 1813 года
 1844 года, давший первый российский уголовный кодекс.
 1895 года Частично вступил в силу как Уголовное уложение 1903 года

Примечания